Сан Лорензо Викторија има више значења:

 Општина Сан Лорензо Викторија (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Лорензо Викторија (Сан Лорензо Викторија, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику